Murero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Murero (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Murero (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar